Esistono più comuni francesi con questo nome

 Pierrefiche – Aveyron
 Pierrefiche – Lozère